Dupuis är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Dupuis, flera personer
 Charles Dupuis (advokat) (1863-1938), fransk advokat 
 Charles Dupuis (förläggaare) (1918-2002), belgisk förläggare
 Charles Dupuis (gravör) (1685-1742), fransk gravör 
 Charles François Dupuis (1742-1809), fransk vetenskapsman
 Daniel Dupuis
 Gerald Dupuis
 Gilbert Dupuis
 Jacques Dupuis
 Jean Dupuis
 Jean-Baptiste Daniel-Dupuis
 Lori Dupuis
 Nicolas-Gabriel Dupuis
 Pascal Dupuis
 Paul Dupuis
 Pierre Dupuis
 Sylvain Dupuis

Franska efternamn